Gorzyce (gemeente in powiat Tarnobrzeski)
 Gorzyce (gemeente in powiat Wodzisławski)
 Gorzyce (powiat Przeworski)
 Gorzyce (powiat Tarnobrzeski)
 Gorzyce (Silezië)
 Gorzyce Wielkie